Database – archivio dati
Database – programma televisivo italiano
Database – personaggio della serie animata I Simpson
Database – rivista scientifica di bioinformatica